Фернан Эжен Андре Савиньон (, 1 января 1878, Тарб, Франция — 10 января 1947, Лондон, Великобритания) — французский писатель и журналист, лауреат Гонкуровской премии (1912) за роман «Девушки дождя»

Жизнеописание 
Андре Савиньон родился в семье Эжена Мишеля Савиньона и Луизы Изабеллы Варангьян де Виллепен. Семья жила в доме «Эспарбес Люссан» в Тарбе, на площади Префектуры, № 5.

Андре учился в иезуитском колледже святого Франсуа-Ксавьера в Ванне.

Первой женой Андре Савиньона была Мари Жозефина Монзелен, на которой он женился 29 июля 1902 в Париже. Гонкуровскую премию получил в 1912 году за роман «Девушки дождя», опубликованный в издательстве Грассе. Претендентом на эту награду был также Жульен Бенда (), и жюри проголосовало шестью голосами против пяти в пользу Савиньона. В романе описаны будни жителей острова Уэссан.

Андре работал журналистом в газетах и ездил в рабочие командировки в Великобританию. Особенно часто это случалось в 1908—1914 годах. Там его застала Первая мировая война, и ему пришлось остаться на четыре года. После перемирия 1918 года Андре Савиньон переехал в Сен-Мало. 27 сентября 1919 в Амбераке он женился во второй раз — на Берте Дегранж. Детей с ней, как и с первой женой, не имел. Далее ездил в качестве журналиста в Великобританию. Находился в Лондоне, когда в 1939 началась Вторая мировая война.

Андре Савиньон пережил бомбардировки Плимута в 1940—1941 годах, известные под общим названием «Блиц». Утром 21 марта 1941 года он написал:

На родину писатель уже не вернулся. Перебрался в Лондон, где 10 января 1947 года умер из-за пневмонии во французской больнице. Похоронили его в Сент-Серване, на маленьком кладбище «Розе», что возле реки Ранс.

Андре Савиньон был кавалером ордена Почётного легиона.

Примечания 

Писатели Франции XIX века
Писатели Франции XX века
Лауреаты Гонкуровской премии
Журналисты Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона